Osoby o tym nazwisku:
 Friedrich Janke – niemiecki lekkoatleta
 Gustav Janke – niemiecki kolarz torowy
 Igor Janke – polski dziennikarz, publicysta i komentator polityczny
 Janusz Janke – polski urzędnik i dyplomata
 Rudolf Janke – niemiecki budowniczy organów
 Stanisław Janke – polski poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki, publicysta